Tomada ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriele Tomada († 2013), italienischer Politiker
 Hermann Tomada (1907–1990), deutscher Maler und Bildhauer